Los términos Josep Coll se pueden referir a:

 Josep Coll i Bardolet, pintor español. 
 Josep Coll i Britapaja, escritor y compositor de zarzuelas. 
 Josep Coll i Coll, dibujante de historietas español. 
 Josep Coll i Ferrando, intérprete y compositor de sardanas. 
 Josep Coll i Ligora, compositor de sardanas. 
 Josep Maria Coll i Majó, promotor de Òmnium Cultural, alcalde de San Celoni (1959-1966) y diputado al Parlamento de Cataluña (1984-1992). 
 Josep Coll i Martí, escritor español más conocido por Pep Coll. 
 Josep Coll i Vehí, escritor y crítico literario español.